Niemcy:
 Rathaus Schöneberg – ratusz w Berlinie
 Rathaus Schöneberg – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Schöneberg